Il doppio del torneo di tennis Columbus Open 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori William Brown e Brian Teacher che hanno battuto in finale Fred McNair e Sherwood Stewart 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Fred McNair /  Sherwood Stewart (finale)

  Anand Amritraj /  Vijay Amritraj (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1976